Schütz-Holzhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Kuno Damian von Schütz-Holzhausen (1825–1883), deutscher Kolonist

Siehe auch:
 Schütz von Holzhausen